Атеней ()

 Атеней (атенеум) — термін XVII століття, яким позначали літературні групи і товариства.
 Науково-літературний гурток при Києво-Печерському монастирі, заснований Єлисеєм Плетенецьким на початку XVII ст.

Див. також 
 Атенеум — літературний клуб в Лондоні.
 Атенеум — найбільший художній музей Фінляндії, розташований в місті Гельсінки.
 Афіней (значення)